Lepidophorella är ett släkte av urinsekter. Lepidophorella ingår i familjen långhornshoppstjärtar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhornshoppstjärtar
Lepidophorella